|-
| 110901 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110902 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110903 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110904 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110905 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110906 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110907 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110908 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110909 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110910 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110911 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110912 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110913 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110914 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110915 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110916 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110917 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110918 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110919 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110920 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110921 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110922 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110923 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110924 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110925 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110926 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110927 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110928 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110929 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110930 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110931 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110932 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110933 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110934 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110935 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110936 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110937 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110938 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110939 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110940 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110941 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110942 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110943 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110944 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110945 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110946 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110947 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110948 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110949 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110950 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110951 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110952 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110953 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110954 - || || 17 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110955 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110956 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110957 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110958 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110959 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110960 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110961 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110962 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110963 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110964 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110965 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110966 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110967 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110968 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110969 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110970 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110971 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110972 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110973 - || || 23 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110974 - || || 26 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110975 - || || 26 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110976 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110977 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110978 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110979 - || || 17 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110980 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110981 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110982 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110983 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110984 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110985 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110986 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110987 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110988 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110989 - || || 19 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110990 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110991 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110992 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110993 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110994 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110995 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110996 - || || 23 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110997 - || || 24 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110998 - || || 20 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110999 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 111000 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
0